Příjmení Szulc je polská varianta německého příjmení Schulz, jehož česká varianta je Šulc.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jakub Szulc (* 1973) –  polský politik
 Josef Zygmunt Szulc (Joseph Szulc, 1875–1956) –  francouzský hudební skladatel a dirigent polského původu
 Tad Szulc (Tadeusz Witold Szulc, 1926–2001) –  americký novinář a spisovatel polského původu
 Władysław Szulc (* 1933) –  polský fotograf a malíř

Polská příjmení